Alida Valli (1921-2006), een Italiaans actrice
 Celso Valli (1950), een Italiaans componist, dirigent en muzikant
 Frankie Valli (1934), een Amerikaans zanger van Italiaanse komaf
 Romolo Valli (1925-1980), een Italiaans acteur